Тройная туманность (, , Трёхраздельная туманность, ) — трёхдольная диффузная туманность в созвездии Стрельца. Название туманности предложено Уильямом Гершелем и означает «разделённая на три лепестка».

Открыта Шарлем Мессье 5 июня 1764 года. Точное расстояние до неё неизвестно, по различным оценкам может составлять от 2 до 9 тыс. световых лет. Ширина — 50 световых лет. Представлена сразу тремя основными типами туманностей — эмиссионной (розоватый цвет), отражающей (голубой цвет) и поглощающей (чёрный цвет). Тёмные волокна пыли, окаймляющие Тройную туманность, сформировались в атмосферах холодных звёзд-гигантов.

Природа туманности 
Туманность представляет собой молодую область звёздообразования в молекулярном CO-облаке. Собственно наблюдаемая туманность представляет область H II ионизированного водорода, образовавшуюся вокруг звезды HD 164492A спектрального класса O7, флуоресценция ионизированного ультрафиолетовым излучением звезды водорода этой области и обуславливает розоватое свечение южной части туманности. Радиус этой области туманности составляет ~2 пк, и возраст 3—4 лет (оценка по зависимости размер-возраст областей H II). На спектр ионизированного водорода накладывается сплошной спектр центральной звезды, отражённый пылью: концентрация пыли растёт в юго-западном направлении, где фронт ионизации — граница области H II — смыкается с массивным (более 1300 солнечных масс) молекулярным облаком. Наблюдения в инфракрасном диапазоне этого облака показали наличие в нём конденсаций (TC2, TC3 и TC4) протозвёздного типа с массами до 90 солнечных (TC3).

Северная часть туманности является отражательной туманностью, то есть её голубое излучение обусловлено рассеянием излучения внешних по отношению к ней звёзд на её пылевом компоненте, звёзды — источники «подсветки» в настоящее время не установлены.

Наблюдения 

Это одна из самых интересных туманностей летнего Южного неба для любительских наблюдений в телескоп средней и крупной апертуры (от 150 мм). Если в полевой бинокль чуть севернее «Лагуны» она видна только как невзрачное пятнышко, то в большой любительский телескоп на хорошем безлунном небе её видно лучше.

В первую очередь обращает на себя внимание пара звезд в центре яркой части туманности. Затем становится видно, что туманность как бы разорвана темным провалом яркости на двое. Потом становится видна тёмная перекладинка над главным разрывом, тёмная линия приобретает Т-образную форму, и понятно, откуда у туманности её название. При внимательном изучении и правильном месте наблюдения можно увидеть, что на самом деле тёмные линии делят тело туманности на четыре части, а к северо-востоку от главной туманности расположилась ещё одна — более тусклая.

Очень помогает в наблюдениях «Трехраздельной» «дипскай»-фильтр (UHC, OIII), он придаёт изображению туманности больший контраст и зрительно увеличивает её размеры.

Соседи по небу из каталога Мессье
 M 21 — (чуть к северу) небольшое рассеянное скопление;
 M 8 — (чуть к югу) большая туманность «Лагуна», она поярче, но имеет не столь контрастный рисунок;
 M 28 и M 22 — два шаровых скопления к востоку;
 M 24 — (на север) фрагмент Млечного Пути;
 M 6 и M 7 — (на юго-запад) пара богатых рассеянных скоплений в Скорпионе

Последовательность наблюдения в «Марафоне Мессье»
…M 25 → M 8 → M 20 → M 21 → M 7…

Изображения

В культуре 
 Туманность под именем Трифид упомянута в романе Сергея Сухинова «Рыцарь ордена Ллорнов» (2001), написанной по мотивам произведений Э. Гамильтона. В ней расположена скрытая пылевым потоком Радужная звезда, свет которой дарует людям бессмертие. Планета Алтар этой звезды — родина сверхрас Вторых, Третьих и Четвёртых людей.
 Фотография туманности была использована при оформлении обложки альбома Islands группы King Crimson (1971).

См. также 
 Звёздные ассоциации

Примечания

Ссылки 
 
 Столбы и струи в Трёхраздельной туманности (фото телескопа им. Хаббла)
 

Области H II
Объекты каталога Гама